Kürdlər – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Kürdlər – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Kürdlər – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Kürdlər – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Kürdlər – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian